Хагедорн — фамилия.

Известные носители 
 Хагедорн, Ганс Христиан (1888—1971) — выдающийся датский врач первой половины XX века, учёный-фармаколог.
 Хагедорн, Фридрих фон (1708—1754) — немецкий лирический поэт и баснописец раннего немецкого Просвещения.